Râmnicelu se poate referi la:

Râmnicelu, Brăila
Comuna Râmnicelu, Brăila
Râmnicelu, Buzău
Comuna Râmnicelu, Buzău

Vezi și 
 Râmnicu

Toponime românești